Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel de Citrix Tennis Championships) van 1999 werd gespeeld van 3 tot en met 10 mei 1999 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach